Хоанг Тхи Ньы И (, род. 3 апреля 1993) — вьетнамская шахматистка, международный мастер среди женщин.

Шахматная карьера 
Чемпионка Вьетнама 2014 г.

В составе сборной Вьетнама участница трёх шахматных олимпиад (2010, 2012 и 2014 гг.), двух командных чемпионатов мира (2009 и 2011 гг.), 4-х командных чемпионатов Азии (2009, 2012, 2014 и 2016 гг.), Всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командные турниры по блицу и рапиду, парный турнир по блицу).

В 2008, 2010 и 2011 гг. представляла Вьетнам на юниорских чемпионатах мира (в категориях до 16, до 18 и до 20 лет соответственно).

Участница чемпионатов Азии 2007 и 2010 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хоанг Тхи Ньы И на шахматных олимпиадах
 Выступления Хоанг Тхи Ньы И на чемпионатах мира среди девушек
 Выступления Хоанг Тхи Ньы И в личных чемпионатах Азии среди женщин
 Выступления Хоанг Тхи Ньы И в командных чемпионатах мира среди женщин
 Выступления Хоанг Тхи Ньы И в командных чемпионатах Азии среди женщин

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам среди женщин